Ziadé est un patronyme porté notamment par :

 Camille Ziadé (1943-2022), homme politique libanais ;
 Lamia Ziadé (1968-), illustratrice et artiste franco-libanaise ;
 May Ziadé (1886-1941), poétesse, écrivaine, essayiste et journaliste libanaise ;
 Philippe K. Ziadé (1976-), entrepreneur libano-américain ;
 Raphaëlle Ziadé, personnalité française du monde de l'histoire de l'art et des musées.